Никотинамидмономнуклеотид-аденилилтрансфераза 2 (; КФ 2.7.7.1) — фермент трансфераза, продукт гена человека NMNAT2. Входит в группу ферментов никотинамидмономнуклеотид-аденилилтрансфераз. Фермент мозга, участвующий в цитозольном синтезе кофермента НАД.

Функции 
NMNAT2 действует как фактор, обеспечивающий сохранность/выживаемость аксонов. Фермент катализирует образование НАД(+) из никотинамидмононуклеотида (НМН) и АТФ. Может также использовать деамидированную форму НМН, мононуклеотид никотиновой кислоты, но с более низкой эффективностью. С другой стороны, в отличие от NMNAT1 не способен использовать в качестве субстрата монофосфат триазофурина. Катализирует и обратную реакцию, т. е. расщепление НМН. Не реагирует с НАДФ. Фактор выживания аксонов требуется для обеспечения нормальных аксонов. Он замедляет валлерову дегенерацию, эволюционно консервативный механизм, отвечающий за очистку от повреждённых аксонов.

Экспрессия и локализация 
В отличие от NMNAT1, который представлен во всех тканях и локализуется в клеточном ядре, NMNAT2 экпрессирован в мозге и локализован в цитоплазме клетки.

См. также 
 NMNAT1

Примечания

Литература 

КФ 2.7.7